Chettipalayam (census town), een plaats in India
Chettipalayam (panchayatdorp), een plaats in India